Збіжність у математиці означає те, що нескінченна послідовність, сума нескінченного ряду або невласний інтеграл мають границю.
 Збіжність результатів — збіжність результатів в лабораторній практиці. (Див також відтворюваність).

Див. також 
 Конвергенція